est un vers de William Shakespeare, tiré de l'acte IV de Macbeth. Il est prononcé par la deuxième sorcière et annonce la chute de l'usurpateur.

Roman 

 , titre original de La Foire des ténèbres, roman de Ray Bradbury publié en 1962.

Cinéma 

 , titre original de La Foire des ténèbres, film américain de Jack Clayton sorti en 1983.

Série télévisée 

 , titre original d’Amours cachés,  de la  dUgly Betty ;
 , titre original du  de la  de Joan of Arcadia.

 Musique 

 Album 

 , EP de  sorti le  ;

 , album de  sorti en 1983 ;
 , album d' sorti le  ;
 , EP de  sorti en 2000 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Chanson 

 , chanson des , face B du single  présent sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le , bande son du film  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 ''', chanson de  présente sur l'album '' sorti le .

Voir aussi